A Lista abaixo é baseada na proposta da Lista de espécies da flora do Brasil e apresenta as espécies consideradas endêmicas no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, nos domínios fitogeográficos da Mata Atlântica e Campos Sulinos.

Angiospermae

Acanthaceae
Dyschoriste tweediana (Nees) Kuntze

Agavaceae
Clara gracilis R.C.Lopes & Andreata

Alstroemiaceae
Alstroemeria albescens M.C.Assis

Amaranthaceae
Gomphrena sellowiana Mart.

Apiaceae
Eryngium ciliatum Cham. & Schltdl.   
Eryngium falcifolium Irgang     
Eryngium ramboanum Mathias & Constance

Apocynaceae
Oxypetalum coalitum E.Fourn.     
Schistogyne sylvestris Hook. & Arn.

Asteraceae
Baccharis albilanosa A.S.Oliveira & Deble   
Baccharis dunensis A.A.Schneid. & G.Heiden   
Baccharis hyemalis Deble     
Baccharis hypericifolia Baker     
Baccharis inexpectata Deble & A.S.Oliveira   
Baccharis jocheniana G.Heiden & Macias   
Baccharis multifolia A.S.Oliveira et al.   
Baccharis pampeana A.S.Oliveira et al.   
Baccharis riograndensis Malag. & Vidal   
Hysterionica pinnatiloba Matzenb. & Sobral   
Austrobrickellia bakerianum (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.  
Achyrocline anabelae Deble     
Achyrocline crassiuscula (Malme) Deble & Marchiori  
Achyrocline luisiana Deble     
Gamochaeta camaquensis Deble     Gamochaeta diffusa Deble & Marchiori   Gamochaeta erecta Deble     Gamochaeta girardiana Deble & A.S.Oliveira   Gochnatia mollisima (Malme) Cabrera    Viguiera meridionalis Magenta     Micropsis dasycarpa (Griseb.) Beauverd    Smallanthus araucariophilus Mondin     Smallanthus riograndensis Mondin     Senecio promatensis Matzenb.     Senecio ramboanus Cabrera     Senecio rauchii Matzenb.     Senecio riograndensis Matzenb.     Lessingianthus constrictus (Matzenb. & Mafiol.) Dematt.  

BoraginaceaeEuploca krapovickasii J.I.M.Melo & Semir   

BromeliaceaeAechmea joannis Strehl     Aechmea winkleri Reitz     Dyckia agudensis Irgang & Sobral   Dyckia alba S.Winkl.     Dyckia elisabethae S.Winkl.     Dyckia hebdingii L.B.Sm.     Dyckia ibicuiensis Strehl     Dyckia irmgardiae L.B.Sm.     Dyckia maritima Baker     Dyckia polycladus L.B.Sm.     Dyckia racinae L.B.Sm.     Tillandsia afonsoana T. Strehl    Tillandsia bella Strehl     Tillandsia itaubensis T. Strehl    Tillandsia jonesii T. Strehl    Tillandsia polzii Ehlers     Tillandsia rohdenardinii Strehl     Tillandsia toropiensis Rauh     Tillandsia winkleri Strehl     

CactaceaeFrailea buenekeri W.R.Abraham     Frailea curvispina Buining & Brederoo   Frailea fulviseta Buining & Brederoo   Frailea mammifera Buining & Brederoo   Parodia crassigibba (Ritter) N.P.Taylor    Parodia fusca (Ritter) Hofacker & P.J.Braun  Parodia horstii (Ritter) N.P.Taylor    Parodia magnifica (F.Ritter) F.H.Brandt    Parodia muricata (Otto) Hofacker    Parodia neohorstii (S.Theun.) N.P.Taylor    Parodia oxycostata (Buining & Brederoo) Hofacker  Parodia rechensis (Buining) Brandt    Parodia rudibuenekeri (W.R.Abraham) Hofacker & P.J.Braun  Rhipsalis agudoensis N.P.Taylor     

CaryophyllaceaeParonychia revoluta C.E.Carneiro & Furlan   Sagina humifusa (Cambess.) Fenzl ex Rohrb.  

DioscoreaceaeDioscorea microcephala Uline     

EriocaulaceaeEriocaulon candidum Moldenke     Eriocaulon megapotamicum Malme     Paepalanthus decorus Abbiatti     

EuphorbiaceaeAcalypha apetiolata Allem & Waechter   Acalypha sehnemii Allem & Irgang   Bernardia alarici Allem & Irgang   Bernardia flexuosa Pax & K.Hoffm.   Bernardia geniculata Allem & Waechter   Bernardia hagelundii Allem & Irgang   Caperonia linearifolia A.St.-Hil.     Chiropetalum anisotrichum (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.  Chiropetalum molle (Baill.) Pax & K.Hoffm.  Chiropetalum pilosistylum (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & GovaertsChiropetalum ramboi (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & GovaertsCroton ericoides Baill.     Croton pygmaeus L.R.Lima     

FabaceaeAdesmia riograndensis Miotto     Lonchocarpus torrensis N.F.Mattos     Mimosa balduinii Burkart     Mimosa diffusa Benth.     Mimosa eriocarpa Benth.     Mimosa glabra Benth.     Mimosa intricata Benth.     Mimosa lasiocephala Benth.     Mimosa ramboi Burkart     Pomaria pilosa (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis  Sellocharis Taub.      Sellocharis paradoxa Taub.     Senegalia magnibracteosa (Burkart) Seigler & Ebinger  

HypericaceaeHypericum pedersenii N.Robson     Hypericum salvadorense N.Robson     

LamiaceaeCunila fasciculata Benth.     Glechon spathulata Benth.     Hedeoma polygalifolium Benth.     Hesperozygis ringens (Benth.) Epling    Hyptis tetracephala Bordignon     Rhabdocaulon strictum (Benth.) Epling    Salvia consimilis Epling     Salvia cordata Benth.     Salvia propinqua Benth.     

LoasaceaeBlumenbachia exalata Weigend     

MalvaceaeMonteiroa triangularifolia Krapov.     Pavonia ramboi Krapov. & Cristóbal   Sida pseudorubifolia Krapov. & Bueno   Tropidococcus Krapov.      Tropidococcus pinnatipartitus (A.St.-Hil. & Naudin) Krapov.  

MelastomataceaeLeandra balduinii Brade     Leandra camporum Brade     Leandra ramboi Brade     Ossaea flaccida Brade     Ossaea ramboi Brade     

MyrtaceaeEugenia coaetanea O.Berg     Eugenia dimorpha O.Berg     

OrchidaceaeAcianthera dutrae (Pabst) C.N.Conç. & Waechter  Anathallis caroli (Schltr.) F.Barros & Barberena  Anathallis malmeana (Dutra ex Pabst) Pridgeon & M.W.ChaseBaptistonia riograndensis (Cogn.) Chiron & V.P.Castro  Bipinnula ctenopetala Schltr.     Capanemia riograndensis Pabst     Capanemia spathuliglossa Pabst     Codonorchis canisioi Mansf.     Cyclopogon vittatus Dutra ex Pabst   Cyrtopodium witeckii L.C.Menezes     Habenaria dutrae Schltr.     Habenaria scheidmeyeri Schltr.     Hapalorchis stellaris Szlach.     Octomeria sancti-angeli Kraenzl.     Octomeria unguiculata Schltr.     Ornithocephalus brachystachyus Schltr.     Pelexia burgeri Schltr.     Pelexia gracilis Schltr.     Pelexia incurvidens Schltr.     Pleurothallis vellozoana Schltr.     Sarcoglottis glaucescens Schltr.     Sarcoglottis juergensii Schltr.     Stelis pumila Pridgeon & M.W.Chase   Triphora santamariensis Portalet     

PlantaginaceaeMecardonia pubescens Rossow     

PoaceaeAristida riograndensis Severo & Boldrini   Merostachys pilifera Send.     Andropogon barretoi Norrmann & Quarin   Paspalum laurentii R.C.Oliveira & Valls   Setaria stolonifera Boldrini     Briza scabra (Nees ex Steud.) Ekman  Melica riograndensis Longhi-Wagner & Valls   Stipa brasiliensis A.Zanin & Longhi-Wagner   

PolygalaceaeMonnina itapoanensis Vianna & Marques   Polygala riograndensis Lüdtke & Miotto   

SapindaceaeSerjania decemstriata Radlk.     

SolanaceaeCalibrachoa cordifolia Stehmann & L.W.Aguiar   Nicotiana mutabilis Stehmann & Semir   Nierembergia riograndensis Hunz. & A.A.Cocucci   Petunia bajeensis T.Ando & Hashim.   Petunia exserta Stehmann     Petunia secreta Stehmann & Semir   

ValerianaceaeValeriana bornmuelleri Pilg.     Valeriana chamaedryfolia Cham. & Schltdl.   Valeriana eupatoria Sobral     

VerbenaceaeGlandularia guaibensis P. Peralta & Thode  Glandularia humifusa (Cham.) Botta    Glandularia rectiloba (Moldenke) P. Peralta & Thode Lippia ramboi Moldenke     

VochysiaceaeCallisthene inundata'' Bueno et al.

Ver também
Lista de espécies endêmicas da flora do Paraná
Lista de espécies endêmicas da flora de Santa Catarina
Lista de espécies endêmicas da flora da Mata Atlântica